Nogues ist ein nordspanischer und französischer Familienname.  Nogues stammt von noyer ab, dem französischen Wort für Walnussbaum (spanisch: nogal; portugiesisch: nogueira).

Noch heute leben sehr viele Nogues in Nordspanien. In Südfrankreich ist dieser Namen ebenfalls zahlreich nachgewiesen. Einige Familien gibt es auch in der Bretagne, vor allem im Département Morbihan, wo sie im 16. Jahrhundert hauptsächlich den Beruf des Webers und des Schusters ausübten.
In Frankreich leben heute 6624 Personen mit dem Familiennamen Nogues. Nogues ist somit auf dem 739. Platz der häufigsten Familiennamen Frankreichs.

Einige Namensvarianten: Nogués, Nogue, Noguez, Nogier, Nougier, Nogieres, Nogueira.

Namensträger 
 Dolors Batalla i Nogués (* 1969), katalanische Politikerin
 Dominique Nogues (1879–1957), Generalabt der Trappisten
 Jean Come Nogues (* 1934), französischer Autor
 Juan José Nogués Portalatín (1909–1998), spanischer Fußballer und Manager
 Kristen Nogues (1952–2007), französische (bretonische) Harfenistin (keltische Harfe) und Komponistin
 Xavier Nogues (1873–1941), spanischer Maler

Weblinks 
L'encyclopédie des noms de familles (französisch)

Familienname